Струнин — фамилия.

Известные носители 
 Струнин, Владимир Иванович (род. 1953) — доктор наук, профессор, ректор Омского государственного университета.

 Струнин, Александра Игоревна (, псевдонимы: Sasha Strunin, Alexandra Strunin; род. 1989) — польская певица.

См. также